Ivan den Grusomme I () er en sovjetisk film fra 1945 instrueret af Sergej Eisenstein.

Medvirkende 
 Nikolaj Tjerkasov som Ivan Vasiljevitj
 Serafima Birman som Efrosinia
 Pavel Kadotjnikov som Vladimir
 Mikhail Zjarov som Malyuta Skuratov
 Amvrosij Butjma som Aleksej Basmanov

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1944
Dramafilm fra Sovjetunionen
Film instrueret af Sergej Eisenstein